Régimbart kan som auktorsförkortning betyda:

 Maurice Régimbart

Robotskapade auktorsförkortningar